Het Corus-toernooi 2001 was een schaaktoernooi dat plaatsvond in het Nederlandse Wijk aan Zee van 12 t/m 28 januari 2001. Het werd gewonnen door Garri Kasparov.

Eindstand

Externe link 
Alle uitslagen uit 2001 (toernooiwebsite)

Tata Steel-toernooi
Schaken in 2001